Gnorimus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Le Peletier och Audinet-serville 1828. Enligt Catalogue of Life ingår Gnorimus i familjen Cetoniidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen bladhorningar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Gnorimus (Cetoniidae)